Здание почтово-телеграфной конторы — наименование зданий центральных почтовых учреждений в различных губернских городах в годы Российской империи.

 Почтово-телеграфная контора во Владивостоке. Памятник культурного наследия России.
 Почтово-телеграфная контора во Владикавказе. Памятник культурного наследия России.